Tomich ist der Familienname folgender Personen:

 Dale Wayne Tomich (* 1946), US-amerikanischer Soziologe, Historiker und Hochschullehrer
 P. Quentin Tomich (1920–2014), US-amerikanischer Mammaloge und Parasitologe
 Peter Tomich (1893–1941), Matrose der US Navy, Träger der Medal of Honor